Zasavica je lahko:
 Zasavica I (Srbija)
 Zasavica II (Srbija)
 Zasavica (Bosna in Hercegovina)